Het ATP-toernooi van São Paulo 2016 (officieel Brasil Open) werd van 22 tot en met 27 februari 2016 gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães op overdekte gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Cuevas. Hij versloeg in de finale Pablo Carreño Busta met 7-6(4) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Julio Peralta en Horacio Zeballos. Zij versloegen in de finale Pablo Carreño Busta en David Marrero met 4-6, 6-1 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo